Carl Maston – architetto statunitense
 June Maston – velocista australiana
 Thomas Buford Maston – studioso di etica cristiana e scrittore statunitense
 Will Maston – ballerino e cantante statunitense
 Will Maston Trio – trio di ballerini e cantanti statunitense